Der Challenger Banque Nationale 2010 war die vierte Ausgabe des Tennis-Hallenturniers in Rimouski, Kanada. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010, nachdem es 2009 nicht auf Challenger-Ebene ausgetragen wurde. Gespielt wurde vom 22. bis 28. März 2011 auf Hartplatz.

Zur letztmaligen Austragung 2008 änderten sich sowohl der Zeitpunkt des Turniers, das zuvor im November und nicht im Frühjahr ausgetragen wurde sowie der Belag von Teppich auf Hartplatz.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Jahr zuvor insgesamt 35.000 US-Dollar.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der ungesetzte Südafrikaner Rik De Voest, der im Finale den ebenfalls ungesetzten US-Amerikaner Tim Smyczek in zwei Sätzen besiegte. Es war De Voests fünfter Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und sein erster seit der Saison 2006. Aufgrund des Umstands, dass das Turnier 2009 nicht stattfand, stammen die Titelverteidiger aus dem Jahr 2008. Der Sieger von 2008, Ryan Sweeting, trat in diesem Jahr nicht an.

Im Doppel gewannen die an Position drei gesetzten Australier Kaden Hensel und Adam Hubble das Finale gegen die an Position zwei gesetzten US-Amerikaner Scott Lipsky und David Martin im Match-Tie-Break. Es war für Hansel wie für Hubble der zweite Doppeltitel auf Challenger-Ebene seiner Karriere und der erste der Saison. Auch ihren vorigen Titel gewannen sie gemeinsam.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 43 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 25 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 41 kB)

2010
ATP Challenger Tour 2010